3. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 18–20 stycznia 1974 roku w Cortina d’Ampezzo, we Włoszech. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Złoto, i pierwszy w historii medal mistrzostw świata juniorów dla Polski, wywalczyła Erwina Ryś. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Pierwsze miejsce zajął reprezentujący NRD Manfred Winter. Brąz wywalczył Jan Miętus. Do biegu na 3000 m/5000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 18 łyżwiarek i 32 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 12 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na stronie Schaats Statistieken.nl 
 Trybuna Robbotnicza, nr. 16 z 19-20.01.1974, s. 2.

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
1974 w sportach zimowych
1974 we Włoszech
Łyżwiarstwo szybkie we Włoszech